Јадранска лига у кошарци 2021/22. или АБА лига 2021/22., двадесет прва је сезона регионалне кошаркашке лиге која окупља клубове из држава некадашње СФР Југославије. Такмичењем управља организација АБА лига ј.т.д, а због спонзорског уговора са спортском кладионицом АдмиралБет пун назив лиге од ове сезоне гласи АдмиралБет АБА лига.

Дана 13. септембра 2021. године, на онлајн заседању Скупштине АБА лиге ј.т.д, одлучено је да се од сезоне 2021/22. у свим такмичењима под окриљем ове организације примењују ФИБА правила. Тада су усвојене и измене система такмичења у првом рангу Јадранске лиге. Измењене пропозиције прописују да се за плеј-оф квалификује шест најбоље пласираних клубова на табели, од којих прва два обезбеђују директан пласман у полуфинале. Такође, преостала четири клуба се у првој рунди доигравања упарују по систему 3—6, 4—5 и у серијама на две добијене утакмице надмећу се за упражњена два места у полуфиналу.

Десет дана касније објављено је и да је Јадранска лига потписала четворогодишњи спонзорски уговор са спортском кладионицом АдмиралБет. Ова компанија је тада постала генерални и насловни покровитељ лиге.

Учесници у сезони 2021/22.

Тренери

Промене тренера у току сезоне

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела 

 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Разигравање за титулу (Плеј-оф) 

 — предност домаћег терена

Прва рунда 
Први пар:

Други пар:

Полуфинале 
Први пар:

Други пар:

Финале

Бараж за опстанак у Јадранској лиги

Статистика

Статистички најбољи играчи

Најкориснији играчи кола

Најкориснији играчи месеца

Годишње појединачне награде

Клубови АБА лиге у европским такмичењима

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт Јадранске лиге на енглеском

2021/22
Сезона 2021/22. у српској кошарци
Сезона 2021/22. у европској кошарци